Чемпионат Европы по волейболу среди женщин — международный турнир национальных сборных, проводимый под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).

История 
Решение о проведении чемпионатов Европы было принято на учредительном Конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ), прошедшем в 1947 году. Первый женский чемпионат Европы состоялся в 1949 году в Праге. Аналогичный турнир среди мужских команд проводится с 1948 года. С 1963 года соревнования проводит Европейская конфедерация волейбола (до 1973 — Европейская комиссия волейбола).

В 1949, 1950, 1955 и 1958 годах соревнования проводились на открытых площадках, остальные — в залах. Первые 5 чемпионатов проводились без строгой последовательности по годам. С 1963 года установлена периодичность один раз в четырёхлетие в предолимпийский год. С 1975 года периодичность один раз в два года по нечётным годам.

Система соревнований неоднократно менялась. До 1971 года к чемпионатам Европы допускались все заявившиеся команды. С 1975 года допуск на турнир осуществляется по комбинированной системе: часть участников отбирается по итогам предшествующего первенства, остальные — по итогам квалификации. На первых двух чемпионатах (1949 и 1950) команды-участницы играли в один круг. С 1951 года турниры состоят из предварительной (групповой) и финальной стадий, которая в 1951—1985 (кроме 1977) также проводилась по круговой системе, а в 1977 и с 1987 года — по системе плей-офф.

Во всех из 32 состоявшихся чемпионата не участвовала ни одна команда, 31 раз выступала в турнире Польша, 30 — Болгария, 29 — Нидерланды.

Всего в турнирах (без учёта квалификации) участвовали национальные сборные 40 стран, 18 из которых удавалось подниматься на пьедестал почёта, а победителями турниров становились 9 сборных: 13 раз — СССР, 6 раз — Россия, по 3 раза — Сербия и Италия, по 2 — Польша и ГДР, по одному разу — Чехословакия, Болгария и Нидерланды.

Принимала мировое первенство 21 страна, причём Италия и Болгария — четырежды, Нидерланды, Бельгия, Румыния и Турция — трижды, Чехословакия, Чехия, Польша, Германия (ФРГ), Сербия и Хорватия — по два раза. Выиграть чемпионат на своём поле удавалось сборным Болгарии (в 1981), ГДР (в 1983), Нидерландов (в 1995) и Сербии (в 2011).

Всего в чемпионатах Европы проведено 1290 матчей (не считая отборочных турниров). Первый состоялся 10 сентября 1949 года в Праге и в нём сборная Чехословакии обыграла команду Франции со счётом 3:0. Последний матч прошёл 4 сентября 2021 года в Белграде — в финале первенства континента сборная Италии со счётом 3:1 победила команду Сербии.

Места проведения и призёры

Участники 

1 В 1993 году играла объединённая команда Чехии и Словакии.

Медальная таблица

Самые титулованные игроки

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года